Kerkbrug (Leiden), gietijzeren ophaalbrug in Leiden
 Kerkbrug (Ouderkerk aan de Amstel), houten ophaalbrug in Ouderkerk aan de Amstel, Noord-Holland
 Kerkbrug (Oudorp), brug in Oudorp, Alkmaar
 Kerkbrug (Rotterdam), houten brug in Rotterdam-Noord
 Kerkbrug (Voorburg), ophaalbrug in Voorburg, Zuid-Holland

 Kerkbrug (Umeå), betonnen brug in Umeå, Zweden